East Fox Lake ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:

 East Fox Lake (Florida) 
 East Fox Lake (Crow Wing County), Minnesota 
 East Fox Lake (Cook County), Minnesota